1958/59 was het 21ste seizoen van de Divizia A en het 41ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Locomotiva Boekarest veranderde zijn naam in Rapid Boekarest.

2 Dinamo Cluj verhuisde naar Bacău en nam de naam Dinamo Bacău aan.

3 Energia Orașul Stalin veranderde zijn naam in Steagul roșu Orașul Stalin.

4 Flamura Roșie UT Arad veranderde zijn naam in UTA Arad.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1958/59 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen